Беро́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 165 км на північний схід від Марселя, 33 км на північ від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Бероль на сайті французького Національного інституту географії
 Бероль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бероль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи